Zhang Yuning (1977) – calciatore cinese
Zhang Yuning (1997) – calciatore cinese